Белогубово — название населённых пунктов.

Россия 
 Белогубово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Белогубово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.